258 километр — остановочный пункт Витебского направления Октябрьской железной дороги на неэлектрифицированном однопутном участке Дно — Новосокольники. Относится к Санкт-Петербург — Витебскому региону. Находится на территории Дновского района Псковской области.

Общие сведения 
По состоянию на 2002 год остановочный пункт 258 километр располагался на перегоне Вязье — Бакач. После ликвидации в середине первого десятилетия XXI века путевого развития в Бакаче, 258 км оказался на перегоне Вязье — Дедовичи.

Остановочный пункт оснащён одной низкой посадочной платформой, расположенной с восточной стороны от пути. Касса и какие-либо прочие постройки и сооружения отсутствуют.

Рядом с остановочным пунктом с восточной стороны от железной дороги находится деревня Межничок. В прошлом данная деревня называлась Межник, от старого наименования деревни осталось неофициальное название остановочного пункта 258 км — Межник. Между Межничком и железной дорогой расположена лесополоса. На расстоянии ≈1,5 км к востоку от 258 километра находится деревня Заполье; к юго-западу от остановочного пункта приблизительно в 0,6 км расположена деревня Голубово, а на расстоянии ≈1,5 км в том же направлении — деревня Лысово. Все четыре указанные деревни относятся к Искровской волости Дновского района.

В прошлом рядом с остановочным пунктом существовал железнодорожный переезд на автодороге, связывавшей деревни Голубово и Межничок. К 2007 году данный железнодорожный переезд был ликвидирован.

На расстоянии около 200 м к юго-востоку от остановочного пункта на железной дороге имеется мост через реку Дубенка.

Движение пригородных поездов 
На 258 километре имеют остановку пригородные поезда, курсирующие между станциями Дно и Новосокольники. Ввиду отсутствия на платформе кассы билеты для проезда приобретаются непосредственно в электропоездах у разъездных кассиров.

Примечания

Ссылки 
 
 
 258 км (Межник) на railwayz.info
 258 км на osm.sbin.ru
 Остановочный пункт 258 км на российской топографической карте масштаба 1:25000.

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Дновского района